Carl Hårleman ist der Name folgender Personen:

* Carl Hårleman (Architekt) (1700–1753), schwedischer Architekt und Politiker
 Carl Hårleman (Turner) (1886–1948), schwedischer Turner